«Женщина — женщине» () — немой фильм Грэма Кате. По словам самого Хичкока, история была взята из пьесы, с большим успехом шедшей на лондонских подмостках. Лента включена в список 75 самых разыскиваемых Британским институтом кино фильмов. Первый фильм продюсера Майкла Бэлкона.

Сюжет 
Английский офицер времен первой мировой войны во время отпуска в Париже знакомится с танцовщицей. По возвращении на фронт он получает контузию и теряет память.

После войны офицер женится на женщине из высшего общества. Появление танцовщицы с ребёнком приводит к конфликту. Фильм заканчивается смертью танцовщицы.

В ролях 
 Компсон, Бетти
 Клайв Брук
 Виктор Маклаглен (нет в титрах)

Участие Альфреда Хичкока в картине 
Альфред Хичкок принимал участие в создании сценария, работал ассистентом режиссёра.

«Более того! Мой друг, художник, не смог участвовать в работе, и я вызвался исполнять его функции. Так что я все делал сам плюс ещё занимался продюсерскими вопросами».

См. также 
 Фильмография Альфреда Хичкока

Примечания

Литература

Ссылки 

Немые фильмы Великобритании
Утерянные фильмы
Фильмы Великобритании 1923 года